Роберт Хорн: Хорн, Роберт, 1-й виконт Хорн Сламаннан (1871—1940) — британский юрист, бизнесмен и государственный деятель.
 Хорн, Роберт (1931—2019) — американский ватерполист, тренер по водному поло.
 Хорн, Е. Роберт (род. 1933) — американский ученый-политолог.